John Richardson peut désigner les personnes suivantes :
  (1754-1831), un homme politique et un homme d’affaires canadien ;
 Sir John Richardson (1787-1865),  un naturaliste britannique ;
  (1924-2019), un historien d'art britannique et biographe de Picasso ;
 John Richardson (1934-2021), un acteur anglais ;
 John Richardson (1946-), un créateur d'effets spéciaux britannique ;
 John Richardson, un joueur de tennis sud-africain du début du  ;
 John M. Richardson (1959/1960-), un amiral américain.